Diamantgraben bezeichnet:
eine Form des Festungsgrabens, siehe Liste von Fachbegriffen im Festungsbau #D
Diamantgraben (Süderelbe), künstlicher Nebenarm der Süderelbe bei Hamburg-Harburg